Panasonic Toyota Racing je sportski odjel japanske automobilske tvrtke Toyota koja se natječe u Formuli 1. Toyota F1 je jedna od najmlađih momčadi u Formuli 1. 2001. godine momčad prvi put predstavlja bolid na test stazi Paul Ricard. Iste godine potpisuju glavni sponzorski ugovor s tvrtkom Panasonic od tada službeno ime momčadi glasi Panasonic Toyota Racing. Godinu dana kasnije, 3. ožujka 2002. godine debitiraju u Formuli 1 na Velikoj nagradi Australije.

Vozači i momčadski uspjesi
 
Prvu vozačku postavu su činili, Finac Mika Salo i Britanski vozač Allan McNish. U svojoj prvoj sezoni osvajaju samo dva boda. U sezoni 2003 dolazi do promjene vozača. Novu postavu vozača čine, iskusni Francuski vozač Olivier Panis i Brazilac Cristiano da Matta. Dolazi do pomaka u performansama bolida i osvajaju 16 bodova i osmo mjesto među konstruktorima. I po prvi put oba bolida završavaju među bodovima na kraju utrke. Sezonu 2004 završavaju ponovno kao osmi ali ovaj put sa samo devet osvojenih bodova. Iste sezone Cristiano da Matta nakon nekoliko loših vožnji za momčad biva zamijenjen svojim sunarodnjakom Ricardom Zontom. Zonta je odvozijo četiri utrke za momčad nakon čega je zamijenjen Jarnom Trullijem do kraja sezone. Svoj najveći uspjeh do sada ostvaruju u sezoni 2005 s Talijanom Jarno Trullijem i Nijemcom Ralfom Schumacherom. Jarno Trulli ostvaruje za momčad prvi pole position na Velikoj nagradi SAD-a dok je Ralf Shumacher odvozijo prvi najbrži krug u utrci za momčad na Velikoj nagradi Belgije. Momčad pet puta završava na postolju, osvajaju 88 bodova i završavaju četvrti u ukupnom poretku konstruktora. U sezoni 2006 nisu ponovili uspjeh iz 2005. Vozačka postava ostaje ista, momčad osvaja 35 bodova i završava kao šesta u ukupnom poretku.

Sezona 2007 
U sezoni 2007 momčad nije ostvarila veliki uspjeh. Momčad osvaja šesto mjesto u ukupnom poretku konstruktora s trinaest osvojenih bodova. Osvajaju bodove u samo sedam od ukupno sedamnaest utrka u sezoni. Najbolji plasman u kvalifikacijma za startna mjesta su im dva peta mjesta na Velikim nagradama Mađarske i Velike Britanije. Najbolji plasman u utrkama su im dva šesta mjesta na Velikim nagradama SAD-a i Mađarske.

Sezona 2008 
Ralfa Schumachera u sezoni 2008 zamjenjuje dvadesetpetogodišnji Nijemac Timo Glock koji je bio testni vozač BMW-a i prvak u GP2 seriji za sezonu 2007. 10. siječnja 2008. godine Toyota predstavlja u Kölnu novi bolid oznake TF108.

Vodstvo momčadi
 Šef momčadi:  Tadashi Yamashina
 Predsjednik Toyota Motorsporta:  John Howett
 Tehnički direktor za motor:  Luca Marmorini
 Tehnički direktor za šasiju:  Pascal Vasselon

Uspjesi

Sezona označena zelenom bojom je tekuća sezona.

Potpuni popis rezultata u Formuli 1
(legenda) (Utrke označene debelim slovima označavaju najbolju startnu poziciju, dok utrke označene kosim slovima označavaju najbrži krug utrke)

Momčadi Formule 1
F1
Automobilizam u Japanu